Подмосковный угольный бассейн  — буроугольный бассейн в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.

История 
Впервые запасы угля открыты в 1722 году (в этом году месторождение угля было открыто крепостным Иваном Палицыным в Переяслав-Рязанской провинции (нынешняя Рязанская область)), добыча же ведётся с 1855 года, первая шахта открыта в районе села Малёвка Богородицкого уезда Тульской губернии.

Площадь угленосных отложений (до глубины 200 м) около 120 тыс. км²; ширина дугообразной полосы 80—100 км. Геологические запасы углей 11,8 млрд тонн, в том числе разведанные 5,3 млрд тонн (1973).

Разведанные запасы на 1997 год составляют 6,8 млрд тонн, в том числе балансовые — 3,9 млрд тонн (минимальная мощность пласта — 1,3 м, зольность — 45 %).

Масштабная добыча бурого угля началась в 1920-х годах в рамках реализации идеи использования местных топливных ресурсов (см. план ГОЭЛРО) и необходимости во время Гражданской войны 1918—1920 годов обеспечивать топливом Центральный регион. Промышленная разработка месторождений производилась в Тверской, Смоленской, Калужской и Тульской областях. В 1940—1960-х годах на трёх месторождениях использовалась технология подземной газификации угля, каждое месторождение вырабатывало газа, эквивалентного свыше 100 тыс. тонн у.т. в год. В 1958 году в Тульской области вскрыт первый разрез — «Кимовский» (Кимовский район), за ним «Богородицкий» (у города Богородицка), «Грызловский» (Венёвский район) и «Ушаковский» (Узловский район).

С 1960-х годов, с началом поставок в Центральный район более дешёвых природного газа и мазута, произошло плавное снижение добычи. Прежде всего, с развитием газодобычи в Западной Сибири и строительством газопроводов в Европу, тепловые электростанции стали переводить на газ, имеющий существенные преимущества перед твердым и жидким топливом (более высокий КПД, удобство транспортировки через трубопроводы и подачи к печам, отсутствие золы при сгорании, значительно меньшее содержание токсичных веществ в дыме), таким образом добыча энергетических углей была признана малорентабельной. Из-за низкого качества угля (средние зольность 31 %, содержание серы 3 %, влаги 33 %, теплота сгорания 11,4—28,2 МДж/кг) и высокой стоимости его добычи (высокая обводнённость пластов) в 1980—1990-х годах практически все добывающие предприятия были закрыты. За время эксплуатации месторождений добыто свыше 1,2 млрд тонн угля.

В настоящее время добыча подземным способом прекращена. Последней действующей шахтой была шахта «Подмосковная», расположенная в Тульской области недалеко от посёлка Грицовский. Добыча угля в ней прекратилась в июле 2009 года, в феврале 2010 шахта была затоплена. По состоянию на 2016 год, сохраняется добыча открытым способом в Скопинском районе Рязанской области у деревни Петрушино.

С освоением бассейна связано развитие многих шахтёрских городов и посёлков, среди них Нелидово, Сафоново, Куровской, Поддубный, Сосенский, Середейский, Товарковский, Новомосковск и его агломерация, Скопин.

Потребителями угля были многие местные промышленные предприятия, а самыми крупными — электростанции, такие как Каширская, Черепетская, Смоленская, Щёкинская, Рязанская. Местная электроэнергетика ещё в начале 2000-х оставалась основным потребителем добываемого подмосковного угля.

Романцевские горы 

После закрытия Ушаковского угольного разреза в 1996 году не была проведена рекультивация карьеров. Карьеры были затоплены грунтовыми водами, а на терриконах появилась растительность. Атмосферные осадки сформировали необычный пейзаж, который стал привлекать туристов. В 2018 году эта местность была отнесена к особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Cм. также 
 Авария на шахте № 20

Примечания

Литература 
  (2-е изд. — Петроград, 1918)
 Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР, т. 2, М., 1962;
 . М.: Наука, 1967. 260 с.
 
 Оника Д. Г. Подмосковный угольный бассейн (1855—1955) / Д. Г. Оника. — М.: Московский рабочий, 1956. — 233 с.
 Зелепукин С. В. Подмосковный угольный бассейн: современный этап развития // Уголь. — 2002. — № 8. — С. 31-32.
 
 

Угольные бассейны
Геология России
Экономика Новомосковска (Тульская область)
Экономика Московской области
Добыча полезных ископаемых в СССР